Гней Ази́ний (; умер после 76 года до н. э.) — древнеримский представитель рода Азиниев.

Биография 
Отцом Гнея Азиния был Герий Азиний, претор марруцинов в 90 году до н. э. Первый гражданин Рима в своём роду. Сыновьями Гнея Азиния были консул 40 года до н. э. Гай Азиний Поллион и проконсул Азии Гней Азиний Марруцин.

Примечания

Ссылки 
 
 

Азинии